Лас-Флорес () — посёлок в Мексике, штат Коауила, входит в состав муниципалитета Нададорес. Также известен как Селемания (), так как в посёлке расположена железнодорожная станция Селемания. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Посёлок расположен в 12 км от муниципального центра, его основными видами деятельности являются животноводство и сельское хозяйство.

Происшествия 
9 сентября 2007 года грузовой автомобиль, перевозивший 22 тонны аммиачной селитры по , столкнулся с легковым автомобилем, что привело к его опрокидыванию и возгоранию. На место происшествия прибыли спасатели и журналисты, и в этот момент селитра взорвалась. В результате аварии погибли 37 человек, в том числе трое журналистов.

Примечания 

Города Коауилы